Бильбао 2012 — финальный шахматный турнир «Большого шлема» () 2012 года. Первая половина турнира проходила в бразильском Сан-Паулу, а вторая в испанском Бильбао. Турнир проходил с 24 сентября по 13 октября. Игровые дни: 24—26 сентября, 28—29 сентября, 8—10 октября, 12—13 октября.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2781,2)

Регламент турнира 
 Двухкруговая схема (каждый играет с каждым по 2 партии, по одной белыми и чёрными), 10 туров.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 60 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с 41-го.
 Очки: За победу — 3, за ничью — 1, за поражение — 0.
 Софийские правила.

Участники 

 Рейтинги даны на сентябрь 2012

Движение по турам

Таблица 

Здесь победителем признан Магнус Карлсен, поскольку между ним и Каруаной был проведён тай-брейк, в котором победил Карлсен.

Интересные факты 
 В 9 туре Карлсен впервые в карьере обыграл Ананда в партии с классическим контролем времени.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Партии турнира на сайте http://www.chessgames.com/
 Информация о турнире на сайте www.chess-news.ru 

Шахматные турниры в Испании
Сентябрь 2012 года
Октябрь 2012 года
2012 год в шахматах